Allsvenskan (1979) była 55. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 16 kwietnia, a zakończył się 28 października. Liga liczyła 14 zespółów. Tytułu nie obroniła drużyna Östers IF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Halmstads BK. Tytuł króla strzelców zdobył Mats Werner, który w barwach Hammarby IF strzelił 14 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1979 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1979 w Szwecji